Der Copa Claro 2012 war ein Sandplatzturnier, das vom 20. bis zum 26. Februar 2012 als Teil der ATP World Tour 2012 in Buenos Aires stattfand. In derselben Woche wurden in Memphis die Regions Morgan Keegan Championships sowie in Marseille die Open 13 ausgetragen. Letztere zählten genau wie der Copa Claro zur Kategorie ATP World Tour 250, während die Regions Morgan Keegan Championships zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörten.

Im Einzel trat Nicolás Almagro zur Titelverteidigung an und unterlag in einem rein spanischen Finale David Ferrer.

Im Doppel hingegen nahmen die letztjährigen Titelträger, Oliver Marach und Leonardo Mayer, nicht teil. Turniersieger wurde die spanische Paarung David Marrero / Fernando Verdasco durch einen Finalerfolg gegen den Slowaken Michal Mertiňák und André Sá aus Brasilien.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paarungen.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 18. bis 20. Februar 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 55 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 48 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 35 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Buenos Aires